Коні Діомеда (грец. Διομήδους ἵπποι) — міфічні людоїдні коні царя Фракії Діомеда, викрадення яких для Еврістея було восьмим подвигом Геракла.
 Сині коні, «Сині коні» (нім. «Die Größen Blauen Pferde», «Великі сині коні») — картина німецького живописця і гравера Франца Марка (1880—1916).
 Вільнев-сюр-Коні () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре.
 Коні Анатолій Федорович (28 січня (9 лютого) 1844, Санкт-Петербург — 17 вересня 1927, Ленінград) — російський юрист, громадський діяч і літератор.
 Коні-Молітар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар.
 Коні в океані, «Коні в океані» — фільм Миколи Гусарова.
 Фонтене-сюр-Коні () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар.
 Джозеф Коні (; рід. 1961) — ватажок Армії опору Господа, який прагне створити в Уганді теократичну державу, засновану на Біблії.